Гонконгский марафон — ежегодный международный марафон, который проходит в Гонконге. Наряду с основной дистанцией проводятся полумарафон, бег на 10 километров, а также дистанции на 3 и 10 километров среди инвалидов-колясочников.

До 2012 года имел бронзовый лейбл, а в настоящее время имеет серебряный лейбл по критерию IAAF.

Победители

Hong Kong Shenzhen Marathon

Standard Chartered

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Победители марафона — arrs.net

Марафоны